Vinski Vrh je krajevno ime.

Naselje

Slovenija
 Vinski Vrh pri Šmarju, Ormožu Šmarje pri Jelšah
 Vinski Vrh, Miklavž pri Ormožu, Občina Ormož

Hrvaška
 Vinski Vrh, Netretić 

Naselja v Sloveniji